Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Aircel Chennai Open 2013 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl Kanaďan Milos Raonic, který místo účasti v Čennaíi zvolil start na souběžně hraném turnaji Brisbane International v Austrálii.

Vítězem se stal druhý nasazený Srb Janko Tipsarević, který ve finále zdolal španělského tenistu Roberta Bautistu-Aguta ve třech sadách 3–6, 6–1 a 6–3.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  Tomáš Berdych (čtvrtfinále)
  '''Janko Tipsarević (vítěz)
  Marin Čilić (čtvrtfinále)
    Stanislas Wawrinka (čtvrtfinále)
  Benoît Paire (semifinále)
  Robin Haase (2. kolo)
  Lu Jan-sun (1. kolo)
  Go Soeda ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Maharashtra Open
Sport v Indii v roce 2013
ATP World Tour 2013